Mont-Joli är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Bas-Saint-Laurent och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Mont-Joli ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mont-Joli är huvudsakligen platt, men österut är den kuperad. Havet är nära Mont-Joli åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Mont-Joli. Runt Mont-Joli är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Omgivningarna runt Mont-Joli är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Mont-Joli (lungsod)